KmPlot est un logiciel libre pour tracer des fonctions, utilisé le plus souvent avec KDE. Il fait partie de la suite KdeEdu.
Il peut afficher plusieurs fonctions en même temps, et les combiner pour former d'autres fonctions.
Il supporte des fonctions avec paramètres, des fonctions en coordonnées polaires. Plusieurs modes de grilles sont prévus. Les fonctions sont imprimables avec une grande précision dans la bonne échelle.

Ce produit est distribué selon les termes de la licence publique générale GNU.

KDE Education Project
Logiciel de géométrie dynamique
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Linux
Logiciel éducatif